est la formule brute de plusieurs isomères.

 solanine, numéro CAS 
 solamargine, numéro CAS